La désignation Mikado USRA peur faire référence à :
 le type Mikado légère USRA
 le type Mikado lourde USRA